Məlikov auch Malikov ist der Familienname folgender Personen:

 Arif Məlikov (1933–2019), aserbaidschanischer Komponist
 Rail Məlikov (* 1985), aserbaidschanischer Fußballspieler